Алекса́ндр Па́влович Васи́льев:
 Васильев, Александр Павлович (1911—1990) — советский театральный художник, народный художник РСФСР.
 Васильев, Александр Павлович (1925—1981) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.